Tiên Hiệp (Quảng Nam)
 Tiên Hiệp (Hà Nam)